Ces personnes s'appellent Zenker:

 Christian Zenker,  ténor allemand
 Friedrich Albert von Zenker (1825 -1898) médecin anatomo-pathologiste
 Georg August Zenker (1855-1922), jardinier, explorateur, botaniste et zoologiste allemand.
 Hans Zenker (1870 - 1932) était un amiral allemand. 
 Helmut Zenker (1949-2003), autrichien
 Jonathan Carl Zenker (1799-1837), botaniste allemand
 Ramon Zenker, producteur de musique allemand
 Rudolf Zenker (1903-1984), chirurgien cardiaque
 Wilhelm Zenker (1829-1899) zoologue, astronome et physicien allemand.

Homonymie de patronyme